Munhozensi – abitanti di Munhoz de Melo
Munhozensi – abitanti di Munhoz